Étalle – comune belga situato nella provincia vallona del Lussemburgo
 Étalle – comune francese situato nel dipartimento delle Ardenne nella regione della Champagne-Ardenne